David Granger ist der Name folgender Personen:

* David Granger (Bobfahrer) (1903–2002), US-amerikanischer Bobfahrer
 David Arthur Granger (* 1945), guyanischer Politiker